Die wissenschaftliche Bezeichnung Cyclostomata (von griechisch  κύκλος kýklos „Kreis“ + στόμα stóma „Mund“) benennt die

 Rundmäuler, eine basale Gruppe der Wirbeltiere
 eine Ordnung der Moostierchen, siehe Cyclostomata (Bryozoa)